El término Olénivka puede referirse a:

Olénivka (Górlivka), asentamiento urbano en el raión de Górlivka del óblast de Donetsk (Ucrania).
Olénivka (Kalmiuske), asentamiento urbano en el raión de Kalmiuske del óblast de Donetsk (Ucrania).
Olenivka (Odesa), pueblo en el raión de Podilsk del óblast de Odesa (Ucrania).